Transylvanosaurus (лат., возможное русское название — трансильванозавр) — род орнитоподовых динозавров из семейства Rhabdodontidae, известных по ископаемым остаткам из верхнемеловых (маастрихтских) отложений  в Румынии. Единственный вид — Transylvanosaurus platycephalus — описан по фрагментарному черепу.

История открытия 
Голотип LPB (FGGUB) R.2070 был обнаружен в 2007 году на местонахождении ‘Pui Beds’ (бассейн Хацег), находящемся в долине реки  в румынском жудеце Хунедоара. Это местонахождение датируется средним маастрихтом. Голотип представлен фрагментарным черепом, включающим сочленённый базикраний и сочленённые лобные кости.

В 2022 году Феликс Аугустин и соавторы описали Transylvanosaurus platycephalus как новые род и вид. Родовое название Transylvanosaurus образовано от  — «через», и  — «лес», и  [sauros] — «ящер, ящерица». Это является отсылкой к исторической области Трансильвании, где были обнаружены ископаемые остатки. Видовое название platycephalus образовано путём сочетания  [platys] — «широкий», и  [kephale] — «голова», и было выбрано в связи с необычной шириной черепа Transylvanosaurus по сравнению с родственными таксонами.

Классификация 
Филогенетический анализ Аугустина и соавторов (2022) обнаружил Transylvanosaurus в составе семейства Rhabdodontidae:

Несмотря на то, что анализ предполагает близкие родственные связи Transylvanosaurus с Mochlodon и Zalmoxes, на основании морфологических сравнений Аугустин и соавторы предположили «особенно близкие отношения» с Rhabdodon.

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Румынии